Summerau heißen folgende geographischen Objekte:

 Summerau (Neukirch), ein Ortsteil von Neukirch (Bodenseekreis), Baden-Württemberg
 Summerau (Gemeinde Rainbach im Mühlkreis), Ortschaft und Katastralgemeinde von Rainbach im Mühlkreis, Oberösterreich
 Summerau (Oetwil am See), ein Ortsteil von Oetwil am See, Kanton Zürich, Schweiz

Siehe auch:
 Altsummerau, Neusummerau
 Sumerau
 Sommerau